Список країн, за прогнозованим валовим державним боргом у відсотках від національного ВВП, на основі даних, опублікованих у вересні 2011 року Міжнародним валютним фондом.

Прогноз МВФ

Див. також 
Список країн за державним боргом
Державний борг
МВФ

Примітки

Джерела 
МВФ, World Economic Outlook Database of September 2011, for countries: , for the European Union: 

Державний борг за країною
Держборг